La Grande Danse Macabre е седми студиен албум на блек метъл групата Marduk. Последния албум от трилогията Blood, War and Death, от която са още Nightwing и Panzer Division Marduk.

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2001 година